Misjonarz – prowadzący działalność misyjną

lub w Kościele katolickim członek instytutu życia konsekrowanego, albo stowarzyszenia życia apostolskiego:
 Misjonarze Klaretyni
 Misjonarze Kombonianie
 Misjonarze Krwi Chrystusa
 Misjonarze Oblaci
 Misjonarze z Mariannhill
 Misjonarze Świętej Rodziny
 Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
 Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo (Zgromadzenie Misji)
 Zgromadzenie Słowa Bożego
 Zgromadzenie Misjonarzy Serca Maryi